Els Graus de llibertat poden tenir diferents significats:

 Graus de llibertat (estadística);
 Graus de llibertat (física), d'un sistema dinàmic;
 Graus de llibertat (enginyeria), d'un mecanisme o una estructura;
 Graus de llibertat (termodinàmica) (regla de les fases de Gibbs);
 Graus de llibertat (mecànica);